Die Zweite Division 1951/52 war die 35. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1951 und endete im Mai 1952.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu jeweils 16 Vereinen. Jedes Team spielte an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf.

Reform 
Zum letzten Mal fand die Spielzeit der zweiten Division in zwei Gruppen statt. Mit der Gründung der vierten Division (Promotion) im folgenden Jahr wurde das Ligasystem reformiert. Daher stiegen die Teams, die die Plätze Neun bis Fünfzehn belegten, in die Dritte Division ab. Die Tabellenletzten mussten in die vierte Division.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1951/52